Черногу́бая пищу́ха () — млекопитающее рода пищух отряда зайцеобразных. Иногда этих пищух называют тибетскими по местам их обитания, однако, это неверно, так как тибетская пищуха (Ochotona thibetana) — это другой вид того же рода Ochotona.

Внешний вид 
Черногубые пищухи — массивные животные, внешне похожие на хомяков. Шерсть короткая, плотная, серо-коричневого цвета с желтоватым оттенком на плечах и спине. Брюхо светло-серого цвета. Особенностью является чёрная кожа вокруг губ, что и дало название виду. Длина тела взрослых особей до 25 см, вес около 200 грамм.

Распространение 
Черногубые пищухи обитают в горных районах Тибета и прилегающих районах, то есть в западной части Китая, в северной части штата Сикким, (Индия) и в северном Мустанге (Непал). Встречается на высотах до 5300 метров над уровнем моря. Распространено мнение о возможности обитания этого вида Восточном Иране, в провинции Сеистан. Оно основано на описании О. Томасом в 1922 формы Ochotona seiana, которую позднее продолжительное время рассматривали как подвид черногубой пищухи. Однако позднее было показано, что это ошибка.

Образ жизни 
Активны в дневное время суток. Живут преимущественно моногамными семейными группами (случаи полигамии наблюдаются только в том случае, если один из партнеров погибает) состоящими из одной взрослой пары и 5—10 молодых особей первого и второго помёта. Норы черногубой пищухи могут достигать восьми метров в длину. Однако, вглубь почвы норы не уходят более чем на 40 см. Каждая из нор, как правило, имеет один вход и выход. Охраной территории и наблюдением за возможной опасностью занимаются исключительно самцы. Самки большую часть времени занимаются добычей пищи и обустройством жилья.

Питание 
Питанием черногубой пищухи служит любая растительная пища, от трав до лишайников, которую им удается найти.

Размножение 
Черногубые пищухи очень плодовиты. Беременность длится 21—25 дней. В одном помете рождается от 2 до 5 детенышей. Период вскармливания длится около трех недель. Весной, в возрасте 5—10 месяцев молодые особи покидают родительскую территорию и образовывают новые семьи.

Средняя продолжительность жизни этих животных редко превышает два года. Это связано с суровыми погодными условиями в местах обитания и подверженностью вида ко многим заболеваниям, в том числе паразитарным.

Ссылки 
 Видео(youtube): Тибетская лисица охотится на черногубую пищуху. Птица, которая в комментарии Н. Н. Дроздова названа каменкой, на самом деле — тибетская ложносойка (Pseudopodoces humilis).

Примечания 

Пищухи
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1858 году